Topchef: De 12 provincies was een televisieprogramma van RTL 5, dat van 5 maart 2012 tot 7 juni 2012 werd uitgezonden.

In het programma kookten meesterkok Robert Kranenborg en chef-kok Julius Jaspers met verschillende kandidaten. Elke week stond er een provincie centraal.

Op 7 juni 2012 was Tamara uit Utrecht de winnaar van dit seizoen. Zij won €25.000,-.

Provincieweken 
Elke week kookten acht kandidaten uit dezelfde provincie tegen elkaar. Twee van de acht kandidaten gingen naar de halve finale.

Ook werd er op verschillende dagen op andere locaties gekookt en er waren verschillende opdrachten.

Halve finale

Finale 

Televisielijsten